Баянзаг (, букв. «богатый саксаулом», или Улаан Эрэг — красные скалы) — район горной гряды пустыни Гоби, в аймаке Умнеговь, Монголия. Здесь были обнаружены важные ископаемые находки. Этот район наиболее известен как место находки яиц динозавров. Другие находки в этом месте включают в себя останки велоцираптора и плацентарных млекопитающих.

В 1946 году по территории Баянзага проходила Монгольская палеонтологическая экспедиция АН СССР под руководством Ефремова И. А.

Название 
В английской литературе распространено название Flaming Cliffs («пылающие скалы»), произошедшее от ярко-оранжевой породы скал, и присвоенное американским палеонтологом Роем Эндрюсом, побывавшим здесь в 1920-х годах во время экспедиции Американского музея естественной истории. Монгольское название относится к обильно растущему в этих местах саксаулу. Песчаные скалы особенно на закате имеют яркий красный или оранжевый цвет.

Известные динозавры 

Ящеротазовые тероподы
 Орнитомимозавры: галлимим, дейнохейрус?
 Тираннозавриды: алиорам, тарбозавр
 Дромеозавриды: велоцираптор, заурорнитоидес, мононик
 Теризинозавры: теризинозавр, дейнохейрус?
 Oviraptoridae: овираптор
 Гадрозавриды: зауролофы
 Протоцератопсиды: протоцератопсы

См. также 
Монгольская палеонтологическая экспедиция АН СССР.

Примечания

Литература 
 Carpenter, Kenneth (1999) Eggs, nests, and baby dinosaurs: a look at dinosaur reproduction Indiana University Press, Блумингтон, Индиана, ISBN 978-0-253-33497-8
 Colbert, Edwin Harris (1984) The great dinosaur hunters and their discoveries Dover, Нью-Йорк, ISBN 978-0-486-24701-4
 Novacek, Michael J. (1997) Dinosaurs of the Flaming Cliffs Anchor, Нью-Йорк, ISBN 978-0-385-47775-8
 Novacek, Michael J.; Norell, Mark; McKenna, Malcolm C. and Clark, James (2004) «Fossils of the Flaming Cliffs» Dinosaurs and other Monsters (special edition of Scientific American 14(2):) Scientific American, Нью-Йорк, 

Гоби
Умнеговь
Места палеонтологических находок в Монголии